

Patronyme
 Jacques-André Hochart (1948-2014), coureur cycliste professionnel français.
 Laurent Hochart (1967- ), footballeur français.
 Polydore Hochart (1831-1916), armateur et un écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme